Brđani (gmina Brus) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Brus
 Brđani (gmina Gornji Milanovac) – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Gornji Milanovac
 Brđani (gmina Šipovo) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Šipovo
 Brđani (miasto Novi Pazar) – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Novi Pazar
 Brđani (miasto Prijedor) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Prijedor
 Brđani (żupania brodzko-posawska) – wieś w Chorwacji, w żupanii brodzko-posawskiej, w gminie Rešetari
 Brđani (żupania pożedzko-slawońska) – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w mieście Pleternica
 Brđani Cesta – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Sunja
 Dapčevački Brđani – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w mieście Grubišno Polje
 Zrinski Brđani – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Dvor
 Brđani Kosa – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Sunja
 Brđani Sokolovački – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sokolovac
 Požeški Brđani – wieś w Chorwacji, w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Brestovac
 Bastajski Brđani – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w gminie Đulovac